Het jaar van de Kreeft (roman), een roman uit 1972 van de Vlaamse auteur Hugo Claus
 Het jaar van de Kreeft (film), een verfilming van de gelijknamige roman uit 1975